A 2010-es német labdarúgó-szuperkupa (hivatalos nevén: DFL-Supercup) 2010. augusztus 7-én került megrendezésre az augsburgi Impuls Arenában. A mérkőzést a 2010-es bajnok és kupagyőztes Bayern München és a bajnoki ezüstérmes Schalke 04 játszotta.

1996 óta a szuperkupát nem rendezték meg hivatalos kereteken belül, 1997 és 2007 között a DFB-Ligapokal lépett az esemény helyébe. Az ezt megelőző két évben nem hivatalos szuperkupát játszottak.

A találkozót a Bayern München nyerte 2–0-ra Thomas Müller és Miroslav Klose góljaival.

Mérkőzés adatok

Lásd még 
 DFL-Supercup

Külső hivatkozások 
 Összefoglaló és jegyzőkönyv a Bayern München hivatalos honlapján 
 Lehajrázta a Bayern a Schalkét a Szuperkupában – 2010. augusztus 7., Origo
 A Schalkét felülmúló Bayerné a Szuperkupa – 2010. augusztus 7., nso.hu

FC Bayern München
Németország labdarúgása
Nemetszuperkupa

de:Liste der DFB-/DFL-Supercup-Spiele#DFL-Supercup 2010